Isobilnoje () ist ein Name von Orten in Kasachstan und in Russland:

in Kasachstan:
 Isobilnoje (Aqmola), Dorf in der Oblys Aqmola
 Isobilnoje (Nordkasachstan), Dorf in der Oblys Nordkasachstan

in Russland:
 Isobilnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Dedawe (1938–1946 Deimehöh), sowie Klein Fließ und Rathswalde, Kreis Labiau, Ostpreußen
 Isobilnoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, bis 1946: Klein Powayen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen
 Isobilnoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Isobilnoje (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg

Ukrainische Entsprechung: Isobilny